

Sigle 
 Data Transformation Services – nell'Informatica
 Digital Theater System – sistema di codifica audio multicanale
 Dispositivo telefonico per sordi
 Dopo tempi supplementari – nelle statistiche di alcuni sport

Codici 
 DTS – codice aeroportuale IATA del Destin-Fort Walton Beach Airport di Destin (Stati Uniti)

Altro 
 Droits de Tirage Spéciaux, in italiano Diritti Speciali di Prelievo, denominazione dell'unità monetaria accettata dagli Stati aderenti all'Unione postale universale.